РЕД — комедійний бойовик.
 РЕД (акр. Ремонтно-Екіпірувальне Депо) — зупинний пункт Ясинуватської дирекції Донецької залізниці.